Sapele peut faire référence à :
 Sapele (Nigeria), une ville de l'État du Delta ;
Entandrophragma cylindricum, une espèce d'arbres tropical des Meliaceae.